Lille kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Lille, Belgien, kommun i Flandern, Provincie Antwerpen,

Frankrike 

 Lille, stad och kommun i Département du Nord,